Romanesi – abitanti di Romana
Romanesi – abitanti di Romano Canavese
Romanesi – abitanti di Romano d'Ezzelino
Romanesi – abitanti di Romano di Lombardia
Romanesi – abitanti di Romans d'Isonzo
Romanesi – abitanti di Romanò Brianza